George Clooney
Rosemary Clooney